František III. d'Este (Francesco Maria; 2. července 1698, Modena – 22. února 1780, Varese) byl v letech 1737 až 1780 vévodou z Modeny a Reggia.

Život 
František d'Este se narodil v Modeně jako nejstarší syn vévody Rinalda d'Este a jeho manželky Šarloty Brunšvicko-Lüneburské.

Během jeho vlády bylo vévodství zbankrotované válkami o španělské, polské a rakouské dědictví. V důsledku toho byl František nucen prodat nejdrahocennější umělecké práce Estenské galerie. Vévoda byl pečlivý správce, většina peněžních pojistek vévodství však byla v rukou rakouského zplnomocněnce, Beltrama Cristianiho.

Mezi vévodovými opatřeními byla obnova města Modena a zhotovení Via Vandelli, spojující město s Toskánskem.

František byl také v letech 1754 až 1771 provizorním guvernérem milánského vévodství.

Modenský vévoda František III. d'Este zemřel 22. února 1780 ve své vile ve Varese. Jeho nástupcem se stal jeho syn Herkules.

Rodina a potomstvo 
V roce 1721 se třiadvacetiletý František oženil s o dva roky mladší Francouzkou Šarlotou Aglaé Orleánskou (1700–1761), dcerou orleánského vévody Filipa II., regenta Francie, a jeho manželky Františky Marie Bourbonské, nemanželské dcery krále Ludvíka XIV. a Madame de Montespan. Manželé spolu měli deset dětí.

V roce 1728 František zastupoval ženicha na svatbě své sestry Enrichetty, parmského vévodu Antonia Farnese.

Po manželčině smrti v roce 1761 se ještě dvakrát morganaticky oženil, a to s Terezou Castelbarco a Renatou Terezou d'Harrach. Jeho vnučka Marie Beatrice d'Este byla poslední členkou rodu Este z Modeny.

Potomci 
Za čtyřicet let manželství se Františkovi a jeho manželce narodilo deset dětí:

 Alfonso d'Este (18. listopadu 1723 – 16. června 1725)
 František Konstantin d'Este (22. listopadu 1724 – 16. června 1725)
 Marie Tereza Felicitas d'Este (6. října 1726 – 30. dubna 1754) ⚭ 1744 vévoda z Penthièvre Ludvík Jan Maria Bourbonský (1725 - 1793)
 Herkules III. d'Este (22. listopadu 1727 – 14. října 1803) ⚭ 1741 vévodkyně z Massy, kněžna z Cerrary Marie Tereza Cybo-Malaspina (1725 - 1790)
 Matylda d'Este (7. února 1729 – 14. listopadu 1803)
 Beatrix d'Este (14. července 1730 – 12. července 1731)
 Beatrix d'Este (24. listopadu 1731 – 3. dubna 1736)
 Marie Fortunata d'Este (24. listopadu – 21. září 1803) ⚭ 1759 kníže de Conti Louis François II. de Bourbon (1734 - 1814)
 Benedetto Filippo d'Este (30. září 1736 – 16. září 1751)
 Marie Alžběta Ernestina d'Este (12. února 1741 – 4. srpna 1774)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Estenští
Modenští vévodové
Rytíři Řádu svatého Ducha
Rytíři rakouského Řádu zlatého rouna
Členové Královské společnosti
Narození v roce 1698
Narození 2. července
Narození v Modeně
Úmrtí v roce 1780
Úmrtí 22. února
Úmrtí ve Varese
Muži